Раджаб () - сьомий місяць мусульманського місячного календаря, один з чотирьох доісламських священних місяців, в якому здійснювалося «мале паломництво» в Мекку.

 Накш-і-Раджаб (Naqš-e Rajab) - археологічна зона на захід від міста Істахр, Іран, 3,5 км на північ від Персеполя, знаходиться в декількох сотнях метрах від Накш-Рустам

 Персоналії
 Ульві Раджаб () - азербайджанський радянський актор, заслужений артист Азербайджанської РСР.
 Мухаммад аз-Зарук Раджаб (, 1940) - лівійський політичний діяч, глава Загального Народного Конгресу Лівії і глава Вищого Народного Комітету.

Див. також 
 Раджабов